Mary Harrison peut désigner :
 Mary Harrison (1788-1875), peintre anglaise de fleurs et de fruits, et illustratrice ;
 Mary Dimmick Harrison (1858-1948), épouse du  Président des États-Unis, Benjamin Harrison ;
 Mary Harrison McKee (1858-1930), fille de Benjamin Harrison, 23e président des États-Unis ; elle tint le rôle protocolaire de « première dame » des États-Unis en 1892 et 1893.